Niemcy:
 Kopp – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Osoby:
 David Kopp – niemiecki kolarz
 Elisabeth Kopp – szwajcarska działaczka przemysłowa
 Feliks Kopp – niemiecki przemysłowiec
 Georg Kopp – niemiecki biskup
 Johannes Kopp – niemiecki pallotyn
 Wilhelm Kopp – niemiecki przemysłowiec

Zobacz też:
 Kop
 KOPP
 Kopp Verlag